„Cyrulik Warszawski” – tygodnik satyryczny wydawany w latach 1926–1934 w Warszawie
 Cyrulik Warszawski – kabaret warszawski z okresu II Rzeczypospolitej